Luigi Einaudi (1874-1961), een Italiaans econoom en president van Italië
 Ludovico Einaudi (1955), een Italiaans pianist en componist; kleinzoon van Luigi Einaudi